Fisher Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fisher Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Fisher Glacier, Yukon, glaciär, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar